Superligaen (1996/1997) była 85. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga skupiała 12 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Brøndby IF.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
1996 w Danii
1997 w Danii
1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej